Die PTT Pattaya Open 2011 waren die 20. Ausgabe des WTA-Tennisturniers in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand parallel zu den Open GDF Suez 2011 in Paris vom 5. bis zum 13. Februar 2011 statt.

Titelverteidigerinnen waren Wera Swonarjowa im Einzel und die Paarung Marina Erakovic und Tamarine Tanasugarn im Doppel. Gewonnen hat die Einzelkonkurrenz Daniela Hantuchová, im Doppel siegte die Paarung Sara Errani und Roberta Vinci.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Pattaya